Михаи́л Поляко́в:
 Поляков, Михаил Васильевич (1924—1992) — советский передовик сельского хозяйства, председатель колхоза имени Ильича Луховицкого района Московской области; Герой Социалистического Труда.
 Поляков, Михаил Владимирович (1883—1966) — физико-химик.
 Поляков, Михаил Исаакович (1910—1979) — театральный деятель.
 Поляков, Михаил Николаевич (1895—?) — советский военный деятель, политработник.
 Поляков, Михаил Павлович (1923—1943) — Герой Советского Союза.
 Поляков, Михаил Харитонович (1884—1939) — советский государственный и хозяйственный деятель.